Ме́лани Ча́ртофф (; 15 декабря 1948, Нью-Хейвен, Коннектикут, США) — американская ,  и .

Биография и карьера 
Мелани Чартофф родилась 15 декабря 1948 года в Нью-Хейвене (штат Коннектикут, США). Она окончила Уэст-Хейвенскую среднюю школу и Университет Адельфи, где получила степень бакалавра в области искусств.

Она стала известна своей комедийной работой в сериале «» на ABC (1980—182), а в 1990-х годах снималась в ситкоме «» на Fox.

В 1991 году Чартофф и его коллега-актёр  придумали и запатентовал Graway Rotating Drain, устройство для повторного использования воды.

В 2006 году сыграла Салли в телесериале «Отчаянные домохозяйки».

Она озвучивала Диди Пиклз и Бабушку Минку в мультсериалах «Ох уж эти детки!» и «Детки подросли», соответственно.

С 5 июля 2013 года Мелани замужем за психологом Стэном Фридманом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Изобретатели США
Киноактрисы США
Выпускники Университета Адельфи